Параста́ев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Парастаев, Олег Заурович (1958—2020) — советский и российский музыкант, участник групп «Альянс», «НРГ» (Новая Русская Группа), автор песни «На заре».
 Парастаев, Сергей Владимирович (род. 1961) — советский и украинский футболист.